Il singolare del torneo di tennis Open de Moselle 2003, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Arnaud Clément che ha battuto in finale 6–3, 1–6, 6–3 Fernando González.

Teste di serie

  Tommy Robredo (quarti di finale)
  Younes El Aynaoui (primo turno)
  Fernando González (finale)
  Arnaud Clément (campione)

 Fabrice Santoro (semifinali)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Hicham Arazi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Open de Moselle 2003
ATP Tour 2003